Nachtstudio bezeichnet:

 Nachtstudio (Bayerischer Rundfunk), eine Hörfunksendung des BR
 Nachtstudio (Südwestfunk), eine Hörfunksendung des SWF Baden-Baden
 Nachtstudio (ZDF), eine Gesprächsrunde im ZDF
 Nachtstudio (ORF), eine Diskussionssendung des ORF-Fernsehens